Obermüller ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Obermüller (* 1937), deutsche Autorin, Feministin und Politikerin
 Benedikt Obermüller (1930–2005), deutscher Skirennläufer
 Birgit Obermüller (* 1966), österreichische Politikerin (NEOS)
 Ernst Obermüller (???), deutscher Holzschneider und Kupferstecher im 19. Jahrhundert in Hannover
 Georg von Obermüller (1822–1906), deutscher Jurist, Senatspräsident OLG München
 Gerhard Obermüller (1912–1995), deutscher Leichtathlet und Journalist
 Henriette Obermüller (1817–1893) badische Demokratin und Frauenrechtlerin
 Johanna Obermüller (* 1938), deutsche Künstlerin
 Karola Obermüller (* 1977), deutsche Komponistin
 Klara Obermüller (* 1940), Schweizer Journalistin und Schriftstellerin
 Lorenz Obermüller (1803–1866), auch: Johann Jacob Lorenz Obermüller, deutscher Kupferstecher in Nürnberg
 Mathias Obermüller (1787–1855), bayerischer Jurist und Politiker
 Patrick Obermüller (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Ralf Obermüller (* 1958), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Obermüller (1809–1888), deutscher Laien-Geschichtswissenschaftler 

Obermüller ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Obermüller, gefasste Trinkwasserquelle am Beginn des Obermüllerbachs im Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Obermüllner